pociąg – pojazd poruszający się po torach
 Pociąg – film polski z 1959 w reżyserii Jerzego Kawalerowicza z Lucyną Winnicką i Leonem Niemczykiem w rolach głównych
 Pociąg – film amerykańsko-włosko-francuski z 1964
 Pociąg – film francuski z 1973